Der Name USS Forrest Sherman, nach Forrest P. Sherman, einem Admiral der Navy aus dem Zweiten Weltkrieg, wurde an zwei Schiffe der United States Navy vergeben.

 USS Forrest Sherman (DD-931), das Typschiff der Forrest-Sherman-Klasse
 USS Forrest Sherman (DDG-98), ein Lenkwaffenzerstörer der Arleigh-Burke-Klasse

Forrest Sherman